Ха́вбас — богиня из йеменской мифологии, супруга и одна из форм Астара, олицетворявшая планету Венера. Первоначально вместе с Алмакахом была главным божеством племенного союза Файшан, после его объединения в конце второго тысячелетия до нашей эры с племенным союзом Саба и возникновения Сабейского царства Хавбас стала главной богиней сабейского пантеона. Выступала участницей священного брака правителей-мукаррибов.

Культ Xавбас сохранялся ещё долгое время после возникновения ислама, её имя упоминается арабским историком ал-Хамдани в X веке. Xавбас почиталась также в Эфиопии, по-видимому, переселенцами из Йемена (Сабейское царство имело в Эфиопии колонию).

Источники 
 Лундин А. Г., Государство мукаррибов Саба, М., 1971, стр. 227-30, 250-51;
 Хавбас // Мифологический словарь/ Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.:Советская энциклопедия, 1990. — 672 с.

Саба
Мифология Ближнего Востока
Боги по алфавиту
История Йемена